Сагваричи има више значења:

 Сагваричи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагваричи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагваричи (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику